Stuch ist der Familienname folgender Personen:

 Luise Stuch (* 1930), geborene Schmitz, deutsche Badmintonspielerin
 Walter Stuch (* 1937), deutscher Badmintonspieler